La classe Invincible peut faire référence à plusieurs classes de navires :
 la , la première classe de croiseurs de bataille mise en service par la Royal Navy en 1908 ;
 la , une classe de porte-avions légers lancés par la Royal Navy dans les années 1970 ;
 la , une classe de sous-marins d'attaque conventionnels de la Marine de Singapour, en cours de livraison.

Invincible